Kartka pocztowa
 Pocztówka (Kozienice)